Township har flere betydninger:
 Township – ghettolignende bydele i Syd Afrika
 By eller byområde – ofte visende mod en kommune